Desviació magnètica, angle entre el nord marcat per l'agulla d'una brúixola i el nord magnètic
 Desviació mitjana, mitjana de les diferències en valor absolut dels valors a la mitjana
 Desviació tipus, mesura de la variabilitat d'una població
 Desviació (escacs), tema tàctic en escacs mitjançant el qual es força una peça rival a abandonar una casella, fila, columna, o diagonal que ocupa o sobre la qual exerceix influència
 Desviació (sociologia), persona que surt de la norma
 Desviació (pel·lícula), pel·lícula d'Edgar G. Ulmer de 1945